Aluja hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Apellido

Jaume Gil Aluja, catedrático.

Lugares

Aluja, una población de la provincia de Matanzas.